est un archer suédois né en 1979.
  est un hockeyeur sur glace suédois né en 1981.
  est un nageur suédois né en 1984.
  est un copilote de rallye WRC suédois né en 1977.
 , inventeur et constructeur finlandais, (1864–1922)